Serba ist der Name mehrerer Orte:

 Serba (Äthiopien), eine Ortschaft in Äthiopien
 Serba, eine Gemeinde im Freistaat Thüringen, Bundesrepublik Deutschland
 Serba (Indonesien), eine Ortschaft in Indonesien
 Sèrba, emilianisch für die Gemeinde Zerba, Emilia-Romagna, Italien

Serba ist auch:

 eine Fehlschreibung für Sêrba, ein Teilgebiet des Kreises Sêrtar in der chinesischen Provinz Sichuan;

Serba ist weiterhin ein Familienname

Sonstiges:
 Serba Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika